Robert Leffler kan syfta på:

 Robert Leffler (1811–1853), svensk konstnär
 Robert Leffler (1866–1940), tysk skådespelare